Easy Payments – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 Easy Payments – film del 1919 diretto da William Beaudine
 Easy Payments – film del 1926 diretto da Tom Buckingham